Новокатери́новка () — село на Украине, находится в Старобешевском районе Донецкой области. Под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
Село расположено в нижнем течении реки под названием Осиновая ().

Соседние населённые пункты по странам света 
СЗ: Старобешево

З: Береговое

ЮЗ: Подгорное, Ребриково, Петровское, город Комсомольское

Ю: Войково

С: Горбатенко, Чумаки

СВ: Осыково (выше по течению Осиновой)

В: Прохоровское, Шмидта

ЮВ: Ленинское

Население 
Население согласно переписи 2001 года составляло 667 человек.

Общие сведения 
Код КОАТУУ — 1424584601. Телефонный код — 6253.

Адрес местного совета 
87240, Донецкая область, Старобешевский р-н, с. Новокатериновка, ул.Ленина

Примечания

Ссылки 
 Новокатериновка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Старобешевского района